Akerma ist der Name von

 Aït Akerma, Teil der Gemeine Tizi-Rached in Algerien
 Akarma (Marokko), Gemeinde in der Provinz Rehamna in Marokko
 Karim Akerma (* 1965), deutscher Philosoph und Autor